Klokot est un toponyme qui peut désigner :
le Klokot, une rivière de Bosnie-Herzégovine, affluent de l'Una ;
Klokot, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Bihać, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Klokot/Kllokot, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Viti/Vitina, district de Gjilan/Gnjilane (selon le Kosovo) ou district de Kosovo-Pomoravlje (selon la Serbie).